Gol puede referirse a:

Deporte 
 Gol, tanto marcado en una competición deportiva.
 Autogol, gol en contra o gol en propia meta, un gol en el que un jugador introduce el balón en la portería de su propio equipo.
 Gol de oro fue un método para determinar el ganador de un partido de fútbol.
 Gol de plata fue un método para determinar el ganador de un partido de fútbol.
 Gol olímpico, un gol en el que un jugador introduce el balón desde el saque de esquina entra directamente en la portería contraria sin que toque a ningún otro jugador.
 Gol fantasma, gol controvertido al no poder determinarse si ha sobrepasado la línea de gol.
 Regla del gol de visitante, un método para determinar el ganador de un partido de fútbol.

Goles célebres 
 Gol del Siglo, también conocido como «Mejor gol en la Historia de la Copa Mundial de Fútbol», fue un premio al mejor gol marcado en un encuentro de finales de la copa mundial de fútbol de la FIFA.
 Gol Iluminado, un histórico gol marcado en 1975 en la liga brasileña de fútbol por el defensor Elías Figueroa.
 Gol del terremoto, un gol marcado en 1992 que produjo un terremoto cuando la hinchada lo celebró.
 Gol de placa, un gol anotado por el futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento (Pelé), el 5 de marzo de 1961 en el triunfo de Santos por 3 a 1 ante Fluminense.
 El gol de la valija, un curioso gol ocurrido durante la disputa de la final del Campeonato Uruguayo de Fútbol 1933.

Lugares 
 Gol (Noruega), localidad y municipio de Noruega.
 Gols, una ciudad localizada en el Distrito de Neusiedl am See, estado de Burgenland, Austria.

Personas 
 Gol (historietista) (1960-), un historietista español.

Televisión 
 Gol Play, canal de televisión de la TDT de España.
 Gol Televisión, extinta cadena de televisión de España.
 Gol Televisión +1, extinto canal de televisión de España.
 Gol Televisión HD, extinto canal de televisión de España.
 GolTV, canal de televisión por cable de Estados Unidos.

Varios 
 Gol Transportes Aéreos, compañía aérea brasilera.
 Volkswagen Gol, modelo de un automóvil fabricado por Volkswagen.